Сэр Га́рольд Дже́ффрис (; 22 апреля 1891 — 18 марта 1989) — английский , статистик, геофизик и .

Биография 

Гарольд Джеффрис родился в , в графстве Дарем (Англия), учился в , бывшем тогда частью Даремского университета, в Ньюкасле, и участвовал во . Затем Джеффрис поступил в  и стал его членом в 1914 году. В Кембриджском университете он изучал сначала математику, а затем геофизику.

В 1917—1922 годах работал в метеорологической службе, в 1922—1958 годах — в Кембриджском университете (с 1946 года — профессор астрономии).

Основные труды посвящены изучению движения, строения и развития Земли, а также происхождению Солнечной системы и теории колебаний широт. Развил предложенную Дж. X. Джинсом теорию приливной эволюции Солнечной системы, оценил её возраст в соответствии с этой теорией в несколько миллиардов лет. Изучая эволюцию системы Земля—Луна, вычислил, что прошло 4 миллиарда лет, прежде чем Луна достигла её современного положения. Определил параметры годового движения полюса вращения и полюса инерции Земли как по астрономическим, так и по метеорологическим данным. Предложил затухающую модель чандлеровского движения полюса Земли, возбуждаемого нерегулярными вариациями годового движения полюса. Вывел зависимость расстояния приливного разрушения тел от их прочности и собственной кинематики, уточнив формулу предела Роша. Джеффрису принадлежат также работы по применению теории вероятностей (Байесов подход) к анализу астрономических наблюдений. Исследовал влияние вязкости земного шара на постоянную нутации и свойства слоя верхней мантии на глубине около 400 км. Составил кривую времени пробега сейсмических волн, которая широко применяется для определения эпицентров удалённых очагов землетрясений. Автор книг «Земля, её происхождение и строение» (1924, рус. пер. 1960), «Теория вероятностей» (1946), «Методы математической физики» (1966; две последние в соавторстве с женой  (1903—1999).

Член Лондонского королевского общества (1925), иностранный член Национальной академии наук США (1945) и ряда других научных обществ. В 1955—1957 годах — президент Королевского астрономического общества.

Награды и признание 

  (1927)
 Премия Бучан  (1929)
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (1937)
 Медаль Мурчисона Геологического общества Лондона (1939)
  Королевского географического общества (1941)
 Премия Лагранж Брюссельской академии (1948)
 Королевская медаль (1948)
  Американский геофизический союз (1952)
 Медаль Копли Лондонского королевского общества (1960)
  Королевского общества Статистики (1962)
 Премия Ветлесена (1962)
 Медаль Волластона Лондонского геологического общества (1964)
 Посвящён в рыцари в 1953 году.

Публикации 
 The Earth, Its Origin, History and Physical Constitution, Cambridge University Press, 1924
 Operational Methods in Mathematical Physics, Cambridge University Press, 1927
 The Future of the Earth, Norton & Company, c. 1929
 Scientific Inference, Macmillan, 1931
 Ocean Waves and Kindred Geophysical Phenomena, with Vaughan Cornish, Cambridge University Press, 1934
 Earthquakes and Mountains, Methuen, 1950
 Asymptotic Expansions, Clarendon Press, Oxford, 1962
 Nutation and Forced Motion of the Earth’s Pole from the Data of Latitude Observations, Macmillan, 1963
 Cartesian Tensors, Cambridge University Press, 1969
 Collected Papers of Sir Harold Jeffreys on Geophysics and Other Sciences, Gordon and Breach Science Publishers, 1971—77

Примечания

Литература

Ссылки 
 David Howie, «Interpreting Probability: Controversies and Developments in the Early Twentieth Century» (Cambridge University Press, 2002)
 Maria Carla Galavotti. «Harold Jeffreys' Probabilistic Epistemology: Between Logicism And Subjectivism». British Journal for the Philosophy of Science, 54(1):43-57 (March 2003). (A review of Jeffreys' approach to probability; includes remarks on R.A. Fisher, Frank P. Ramsey, and Bruno de Finetti. Also online: )
 Bertha Swirles, Reminiscences and Discoveries: Harold Jeffreys from 1891 to 1940, Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 46, No. 2, pp. 301–308 (1992). 
 
 Biography of Vetlesen Prize Winner — Sir Harold Jeffreys
 Harold Jeffreys as a Statistician 

Статистики Великобритании
Геофизики Великобритании
Сейсмологи
Награждённые медалью Копли
Награждённые медалью Волластона
Награждённые медалью Мэрчисона
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Награждённые Королевской медалью
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Президенты Королевского астрономического общества
Члены Шведской королевской академии наук
Лауреаты премии Шарля Лагранжа
Награждённые медалью Уильяма Боуи
Награждённые медалью Виктории (Королевское географическое общество)
Награждённые золотой медалью Гая
Выпускники Даремского университета
Выпускники Армстронг-колледжа (Даремский университет)
Профессора Кембриджского университета
Плюмианский профессор астрономии и экспериментальной философии